918 км — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 918 км — остановочный пункт Куйбышевской железной дороги в Ульяновской области. Код 645914.
 918 км — остановочный пункт Октябрьской железной дороги в Республике Карелия, Кемский район.
 918 км, другое название 917 км — остановочный пункт Северной железной дороги в Архангельской области. Код 298227.

Примечания